Clemmie steht für:

 Clemmie, Kurzform von Clementine (Vorname)
 Clemmie (Pferd) (* 2015), irisches Rennpferd